La commission de la Défense () est une commission parlementaire du Congrès des députés.

Elle est compétente pour analyser les propositions législatives et non-législatives et contrôler le pouvoir exécutif dans le domaine de la défense nationale et des forces armées. Elle a une commission jumelle au Sénat.

Histoire 
La commission est créée en 1943 au sein des Cortes de l'Espagne franquiste, sous le nom de  (). Elle prend son nom actuel au moment de la Transition démocratique.

Présidents

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Commission parlementaire
 Commission parlementaire (Espagne)

Espagne, Congrès, Défense
Commission Défense